Withrow ist der Familienname folgender Personen:

 Gardner R. Withrow (1892–1964), US-amerikanischer Politiker
 Glenn Withrow (* 1953), US-amerikanischer Schauspieler
 Jackson Withrow (* 1993), US-amerikanischer Tennisspieler
 Mary Ellen Withrow (* 1930), US-amerikanische Regierungsbeamtin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Withrow (Kentucky)
 Withrow (Minnesota)
 Withrow (Washington)

Sonstiges:
 Withrow-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika